Les mots silvaticus, silvatica et silvaticum sont originellement trois déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin, féminin et neutre) d'un adjectif latin signifiant « sylvestre, des forêts ».

Sciences et techniques 
 En taxonomie, les mots silvaticus, silvatica et silvaticum sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer diverses espèces animales ou végétales rencontrées en forêt. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : silvaticus, silvatica,  silvaticum.

Patronyme 
 Matthieu Silvaticus (1280-1342) est un médecin, botaniste et professeur à l'école de médecine de Salerne (Campanie, Italie), surtout connu pour son ouvrage encyclopédique en latin, l' (« Traité des médicaments »).

Voir aussi 
 , variantes graphiques
 , ,  et variantes graphiques (, , ), de sens voisin

Épithète spécifique